Calton (North Yorkshire) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Calton (Staffordshire) – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)